Stürme steht für
 Stürme (Film), deutsches Stummfilm-Melodram aus dem Jahre 1913 von Hans Land
 Stürme (Roman), Hauptwerk von Georg Asmussen
 Stürme (Drama), Theaterstück von Fritz von Unruh von 1921
Siehe auch Sturm (Begriffsklärung)